

Corpi militari 
 Marine – termine in lingua inglese che indica un fante di marina, un soldato addestrato per operazioni anfibie 
Reggimento Lagunari Serenissima, il corpo di fanteria anfibia dell'esercito italiano;
Reggimento "San Marco" , il corpo di fanteria anfibia della Marina Militare Italiana;
United States Marine Corps, il corpo dei marines degli Stati Uniti d'America;
Royal Marines, il corpo dei fanti di marina del Regno Unito.
Corpo dei Marine della Corea del Sud, il corpo dei fanti di marina della Corea del Sud
 Marine – in lingua tedesca, la marina militare tedesca (anche Deutsche Marine).
 Marine nationale – in lingua francese, la marina militare francese

Geografia 
Marine – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti d'America
Marine City – comune del Michigan, Stati Uniti d'America
Marine on St. Croix – comune del Minnesota, Stati Uniti d'America
Marines – comune della Francia
Marines – comune della Spagna

Altro 
Marine – varietà di patata
Marine – fumetto francese